Pisa kan være:

 Pisa – en italiensk by.
 Pisa (provins) – en provins i regionen Toscana, Italien
 Republikken Pisa – en tidligere republik med centrum i denne by.
 A.C. Pisa 1909 (tidligere Pisa Calcio) - En italiensk fodboldklub fra byen Pisa.
 PISA (elev-vurdering) – Programme for International Student Assessmentet, OECD elev-vurderingsprogram.